Мари́я Серге́евна Петровы́х () — русская советская поэтесса и переводчица. Заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1970).

Биография 

Родилась  в Норском посаде Ярославской губернии, ныне это часть Ярославля, в семье директора фабрики «Товарищество Норской мануфактуры» Сергея Алексеевича Петровых. В 1914 году поступила в подготовительный класс частной начальной школы в Ярославле, окончила три класса, готовилась к поступлению в гимназию. С 1918 года училась в норско-посадской школе. С 1922 года жила в Ярославле и училась в ярославской школе им. Н. А. Некрасова, посещала собрания местного Союза поэтов.

В 1925 году переехала в Москву, поступила на Высшие государственные литературные курсы (там в эти годы учились Арсений Тарковский, Юлия Нейман, Даниил Андреев, Юрий Домбровский), заканчивала их в 1930 году экстерном уже как студентка литературного факультета МГУ. Работала литературным сотрудником в редакции «Гудка» и в «Сельхозгизе».

Была в дружеских отношениях с А. Штейнбергом, С. Липкиным, А. Ахматовой, О. Мандельштамом (посвятившим ей стихотворение «Мастерица виноватых взоров»). О её отношениях с ними есть страницы в мемуарах Н. Мандельштам, Э. Герштейн. В июне 1937 года её муж, журналист и переводчик Виталий Дмитриевич Головачёв, был арестован, постановлением особого совещания при НКВД СССР осуждён к 5 годам ИТЛ и сослан в Медвежьегорск (Карелия). Он умер в спецлагере в 1942 году.

В годы войны — в эвакуации в городе Чистополь. Работала над переводами и зарабатывала ими на жизнь.

Имела роман с А. А. Фадеевым, которому посвятила многие свои стихи.

При жизни вышла одна небольшая малотиражная книга избранной лирики Петровых — «Дальнее дерево» (Ереван, 1968).

Похоронена на Введенском кладбище (13 уч.).

Творчество 
Её стихи идут из глубины сердца, они возникали из глубоко духовного восприятия людских судеб. Чуткости, с какой Петровых воспринимала природу, противостояла решительность, с которой поэтесса отвергала несправедливость, жестокость и закрепощённость окружающих её людей. Стихи Петровых о войне показывают, что поэтесса отвергает войну как таковую, скорбит о разлуках и страдает перед лицом насилия. Эти стихи выше любого сугубо национального мышления.

Стихи Марии Петровых высоко ценили Борис Пастернак, Арсений Тарковский и Анна Ахматова, которая назвала её стихотворение «Назначь мне свиданье на этом свете» «шедевром лирики последних лет».

Мария Петровых переводила андалузских, армянских (С. Капутикян, Маро Маркарян, Ваан Терьян, О. Туманян и другие), болгарских (Атанас Далчев, Пенчо Славейков и другие), грузинских (Михаил Квливидзе), еврейских (И. Борисов, П. Маркиш, С. З. Галкин), индийских (Мухаммад Икбал, Рабиндранат Тагор), кабардинских (Фаусат Балкарова, Алим Кешоков), казахских (Абай), литовских (Саломея Нерис, Юлюс Анусявичюс), польских (К. К. Бачинский, Владислав Броневский, К. И. Галчинский, Б. Лесьмян, Леопольд Стафф, Юлиан Тувим), сербских, словенских, хорватских, чешских (Витезслав Незвал) поэтов.

Награды и память 
 Заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1970)
 премия Союза писателей Армении (январь 1979)
 имя Марии Петровых носит одна из ярославских библиотек
 Именем Марии Петровых названа одна из улиц Ярославля.

Издания и публикации 

 Дальнее дерево. Ереван, Айастан, 1968.
 Предназначенье. М.: Советский писатель, 1983.
 Черта горизонта: стихи и переводы. Воспоминания о М. Петровых. Ереван, 1986.
 Избранное. М., 1991.
 Домолчаться до стихов. М., 1999.
 Прикосновение ветра. М., 2000.
 Великие поэты мира: Мария Петровых. М.: ЭКСМО, 2013.
 «...Я разговариваю только с вами» (Переписка А.Далчева и М.Петровых) // Вопросы литературы.  1996.  Вып.4. С.247-283.

О поэте 
 Мкртчян Л. Поэт // Петровых М. Дальнее дерево. — Ереван: Айастан, 1968. — С. 3-15.
 Арс. Тарковский. Тайна Марии Петровых .
 Лойтер С. М.  Заметки о Марии Петровых // Мария. Петрозаводск,  1995.  Вып.2. С.226-240.
 Мкртчян Л. Так назначено судьбой. Заметки и воспоминания о Марии Петровых. Письма Марии Петровых. — Ереван: Изд-во РАУ, 2000.
 Ермолин Е. А. Воздух свободы: Мария Петровых в 1942—1943 гг. // Краеведческие чтения «Наше наследие»: материалы чтений. Ярославль, 2001. С. 1-8. 
 Ермолин Е. А. Мария Петровых в мемуарах Эммы Герштейн. - https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/petrovyh/gershtein.pdf 
 Петровых Е. С. Мои воспоминания // Моя родина - Норский посад. Ярославль: Александр Рутман, 2005. С. 315-322. С. 7-218.
 Ермолин Е. А. Норский посад как урочище русской памяти // Моя родина - Норский посад. Ярославль: Александр Рутман, 2005. С. 315-322.
 Кастарнова А. С. Мария Петровых и Ярославский союз поэтов // Мир русского слова. 2009. №1. С. 108–111.
 Барсегян Анна Ашотовна (Барсегян А. А., псевдоним Барсова А.) "Русско-армянские культурные связи: на примере Марии Петровых, переводчика армянской поэзии" // Материалы 2 Международной научно-практической конференции "Научный поиск в современном мире".Часть 1 Москва, 20 декабря 2012 г. М.: Издательство Перо, 2012. 
 Шалит Ш. «Назначь мне свиданье на этом свете...» (О поэте Марии Петровых). - http://berkovich-zametki.com/AStarina/Nomer14/Shalit1.htm 
 Ермолин Е. А. Сюжеты подмены и потерь // "О, какая Родина вокруг!.." : материалы литературно-краеведческих чтений (Ярославль, 21 марта 2018 года) : к 110-летию со дня рождения поэта Марии Петровых (1908-1979). Ярославль, 2018.
 Барсегян Анна Ашотовна (Барсегян А. А., псевдоним Барсова А.) " Русские классики в странах Содружества Независимых Государств (на материалах творческого наследия М. Цветаевой, А. Ахматовой, М. Петровых) // Материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: культурное и языковое разнообразие в библиотеке». Екатеринбург. 7 июня 2019 г.
 Скибинская О. Н. Мария Петровых: ярославские проекции / науч. ред. М. Г. Пономарева. Ярославль : ООО «Академия 76», 2020. 652 с.
 Ван Мэнцзяо, Пономарева Т. А. Домолчаться до стихов: "молчание" в жизни и творчестве М. С. Петровых // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2020. № 2. С. 9-14.

Семья 
 дядя (брат матери) — ярославский священномученик Димитрий Александрович Смирнов.
 двоюродный дед — митрополит Иосиф (Иван Семёнович Петровых), церковный деятель и духовный писатель, многократно арестовывался советскими властями и в итоге был расстрелян в период Большого Террора, канонизирован Русской православной церковью за границей.
 первый муж — Петр Алексеевич Грандицкий. 
 второй муж — Виталий Дмитриевич Головачёв, 1908 - 1942, журналист, переводчик-полиглот, активный участник группы "Борьба" левого течения и редактор одноимённого подпольного журнала, трижды привлекался к ответственности по политическим делам, последний раз в 1937 году, проходил по одному делу с Константином Гореловым, умер в заключении в феврале 1942 г.
 дочь — Арина Витальевна Головачёва, филолог-славист. 
 внучка — Анастасия Ивановна Головкина, переводчик, писатель, победитель ряда литературных конкурсов, имеет награды.
 правнучка — Устинья Дмитриевна Головкина, экскурсовод, специалист IT-сферы.

Примечания

Ссылки 
 Московский фонд Марии Петровых https://vk.com/club139428597 
 Онлайн энциклопедия «Кругосвет» 
 М. С. Петровых на Озоне.ру  
 Страница  в Журнальном зале
 Стихи on line 
 Стихи on line 
 Петровых, Мария Сергеевна 
 «Я домолчалась до стихов…» О Марии Петровых, поэте и переводчике  — журнал «Чайка».
 Болгарская поэзия в переводах Марии Петровых (аудио) 

Русские поэты
Персоналии:Ярославль
Выпускники литературного факультета МГУ
Похороненные на Введенском кладбище